Патријарх Максим се може односити на:
 васељенске патријархе:
Максим II (1216)
Максим III (1479—1481)
Максим IV (1491—1497)
Максим V (1946—1948)
 бугарског патријарха:
Максим (1971—2012)
 српског патријарха:
Максим (1655—1674)